Альтийа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Новая Аквитания. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Меркёр. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19007.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 110 км юго-восточнее Лиможа, в 33 км к югу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 854 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 504 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 367 были экономически активными, 137 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 69,0 %). Из 367 активных работали 356 человек (204 мужчины и 152 женщины), безработных было 11 (4 мужчин и 7 женщин). Среди 137 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 60 — пенсионерами, 42 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Этьен (XIV век). Памятник истории с 1975 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез